Шуморовский, Иван Михайлович по прозвищу Щука — воевода на службе у московского князя Василия III.
 Шуморовский, Леонтий Иванович Щука — князь, воевода в княжение Василия III Ивановича.